Кастрильо-Мота-де-Худиос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 66 человек (на 2010 год).

История 
Изначально поселение называлось Castrillo Motadejudíos, то есть, «Кастрийо — еврейский холм», но в 1627 году получило название Castrillo Matajudios, что переводится как «Кастрийо —  смерть евреям». Переименование произошло по причине преследований евреев испанской инквизицией, в деревне устраивались публичные сожжения евреев. Празднества в честь таких событий переросли в ежегодный алкогольный фестиваль с одноименным названием, который проходит и по сей день.

Жители долгое время высказывались за переименование деревни, так как её название плохо влияет на туризм. В октябре 2015 года населённый пункт был официально переименован.

Достопримечательности 
 Родной дом композитора Антонио де Кабесона ()
 Церковь Сан-Эстебан ()

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса